El término Carretera de Cádiz puede referirse a:
 La Autovía del Sur (antigua N-IV), la carretera de Madrid a Cádiz, también conocida como "Carretera de Andalucía".
 La N-340, la carretera de Cádiz a Barcelona, llamada "Carretera de Cádiz" en las localidades por las que ésta pasa, y que está siendo convertida en las autovías A-48 y A-7.
 El distrito Carretera de Cádiz en la ciudad de Málaga, España.